Die Fußball-Oberliga Hessen 1985/86 war die achte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde Kickers Offenbach.

Abschlusstabelle 

(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger aus der Landesliga

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Kickers Offenbach belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga nur den dritten Platz und verpasste so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm der VfR Bürstadt an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1986 teil und schaltete im Viertelfinale den SV Meppen  sowie im Halbfinale die SpVgg Landshut aus. Im Finale unterlag der VfR Bürstadt dem BVL 08 Remscheid mit 1:2 nach Verlängerung.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1985/86 bei f-archiv.de

1985
Hessen